Saint-Sébastien (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Sébastien (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy